Jerzy Nawrocki (1926–1990) – polski naukowiec i polityk, inżynier górnik, profesor, poseł i minister
 Jerzy Nawrocki (ur. 1956) – polski inżynier informatyk, dr hab.
 Jerzy Nawrocki – polski geofizyk, profesor
 Jerzy Nawrocki (ur. 1956) – polski lekarz–okulista, profesor